Tamás Gábor (1948) romániai magyar népzenész, népdalénekes
Tamás Gábor (1951–2012) atléta, kalapácsvető
Tamás Gábor (1969) neurobiológus, az MTA tagja
Tamás Gábor (1964–2018) újságíró (Szabad Föld, Népszabadság, Népszava)

Jegyzetek